Non Stop Ecstatic Dancing — мини-альбом английского синти-поп дуэта Soft Cell, выпущенный в Великобритании в июне 1982 года на лейбле Some Bizzare Records. Помимо ремиксов на уже известный материал группы, он также включал в себя новую композицию, кавер на песню «What?» соул-певицы Джуди Стрит.

Как следует из названия, Non Stop Ecstatic Dancing был задуман группой, по собственному признанию, под воздействием МДМА (более известного как «экстази»). Вокалист Марк Алмонд позже сказал в интервью журналисту Саймону Теббету, что на звучание альбома, а также на звучание группы в целом, повлияла недолгая работа в The Warehouse, популярном ночном клубе в Лидсе. Альбом получился более танцевально-ориентированным, чем Non-Stop Erotic Cabaret.

После выхода альбома, группа объявила перерыв: Дэвиду Боллу нужно было время, чтобы помириться с своей девушкой, а Марк Алмонд начал выступать с Marc and the Mambas. Это подпитывало слухи о распаде группы, однако впоследствии дуэт выпустил ещё два альбома: The Art of Falling Apart в 1983 году и This Last Night in Sodom в 1984.

Список композиций 
Авторами текста и музыки всех композиций являются Марк Алмонд и Дэвид Болл, кроме указанных.

Участники 

 Марк Алмонд — вокал;
 Дэвид Болл — бэк-вокал, синтезаторы;
 Питер Эшворт — обложка;
 Синди Экстази — рэп;
 Хью Физер — дизайн;
 Джон Гэтчелл — труба, флюгельгорн;
 Харви Голдберг — сведение;

 Джош — обложка;
 Никки Кэллионгис — ассистент звукорежиссёра;
 М. Т. 9 — обложка;
 Джек Скиннер — звукорежиссёр;
 Майк Торн — продюсер;
 Дэвид Тофани — тенор-саксофон;
 Дон Вершба — звукорежиссёр;

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 

Альбомы Soft Cell
Мини-альбомы 1982 года